Andrzej Ciesielski (ur. 1946) – polski artysta
 Antoni Ciesielski (1817–?) – polski urzędnik, burmistrz Tomaszowa Mazowieckiego
 Bogdan Ciesielski – polski muzyk
 Bogusław Ciesielski (ur. 1948) – polski urzędnik, prezydent Kielc
 Czesław Ciesielski (ur. 1932) – polski historyk
 Jan Ciesielski (ur. 1949) – polski przedsiębiorca
 Jerzy Ciesielski (1929–1970) – polski inżynier i działacz społeczny
 Kazimierz Ciesielski (1882-1935) – polski chemik
 Krzysztof Ciesielski (ur. 1956) – polski matematyk
 Krzysztof Ciesielski (ur. 1974) – polski muzyk
 Roman Ciesielski (1924–2004) – polski uczony, inżynier budownictwa
 Sławomir Ciesielski (ur. 1957) – polski perkusista
 Stanisław Ciesielski (ur. 1954) – polski historyk
 Stanisław Ciesielski (ur. 1958) – polski polityk
 Teofil Ciesielski (1846–1916) – polski botanik, pszczelarz, wydawca i redaktor „Bartnika Postępowego”.
 Tomasz Ciesielski (ur. 1965) – polski historyk
 Tomasz Ciesielski (ur. 1979) – polski piłkarz
 Wacław Ciesielski (1898–1941) – polski działacz narodowy
 Wiesław Ciesielski (ur. 1953) – polski polityk, działacz PZPR
 Wiesław Ciesielski (ur. 1959) – polski poeta
 Wojciech Ciesielski (ur. 1950) – polski malarz
 Zbigniew Ciesielski (1934–2020) – polski matematyk
 Zenon Ciesielski (ur. 1931) – polski skandynawista